Desa Maesan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Maesan (administrativ by i Indonesien, lat -7,94, long 111,94), Jawa Timur, 
 Desa Maesan (administrativ by i Indonesien, lat -8,03, long 113,77), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar